Lewald ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Lewald (* 1960), deutsche Schauspielerin
 August Lewald (1792–1871), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Carl Lewald (1843–1924), deutscher Rechtsanwalt am Reichsgericht
 Emmi Lewald (1866–1946), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Ernst Anton Lewald (1790–1848), deutscher Kirchenrat und Professor der Theologie in Heidelberg
 Fanny Lewald (1811–1889), deutsche Schriftstellerin
 Felix Lewald (1855–1914), deutscher Verwaltungsjurist
 Ferdinand Lewald (1846–1928), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Lewald (1794–1858), deutscher Politiker, Zeitungsherausgeber und Eisenbahndirektor
 Hans Lewald (1883–1963), deutscher Jurist 
 Jakob Lewald (* 1999), deutscher Fußballspieler 
 Max Otto Lewald (1860–1919), deutscher Verwaltungsbeamter
 Theodor Lewald (1860–1947), deutscher Sportfunktionär und Vorsitzender des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 1936
 Walter Lewald (1887–1986), deutscher Rechtsanwalt

Sonstiges:
 Lewaldgletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Lehwald
 Lehwaldt